Лентьево — название населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Лентьево — деревня в Устюженском районе.

Ивановская область 
 Лентьево — деревня в Заволжском районе.

Новгородская область 
 Лентьево — деревня в Новгородском районе.

Псковская область 
 Лентьево — деревня в Новоржевском районе.
 Лентьево — деревня в Порховском районе.
 Лентьево — деревня в Псковском районе.